

Оленяча — річка на Кольському півострові, Мурманська область
 Оленяча — річка, ліва притока Мінолги, Томська область